Ziegler kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan C. Ziegler (1926-2003)
 Daniel Ziegler
 Thomas Ziegler
 Arthur William Ziegler

Robotskapade auktorsförkortningar